La Princesa Elena de Waldeck y Pyrmont (; 22 de diciembre de 1899 - 18 de febrero de 1948) fue la única hija del príncipe Federico de Waldeck y Pyrmont, último de los príncipes reinantes de Waldeck y Pyrmont, y esposa del príncipe heredero Nicolás de Oldenburgo.

Primeros años 
Elena nació como el tercer vástago y única hija del príncipe Federico de Waldeck y Pyrmont (1865-1946), y su esposa, Batilde de Schaumburg-Lippe (1873-1962), hija del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe. Era prima hermana de la reina Guillermina de los Países Bajos. Fue nombrada en honor a su tía, la princesa Elena, duquesa de Albany (1861-1922) quien contrajo matrimonio con el príncipe Leopoldo de Albany, hijo menor de la reina Victoria.

Matrimonio e hijos 
Elena contrajo matrimonio el 26 de octubre de 1921 en Arolsen con el gran duque heredero Nicolás de Oldenburgo (1897-1970), tercer vástago y único hijo varón del gran duque Federico Augusto II de Oldenburgo y la duquesa Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin.

Tuvieron nueve hijos:
 Duque Antonio Gunter de Oldenburgo (16 de enero de 1923 - 20 de septiembre de 2014); desposó a la princesa Amelia de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, con descendencia.
 Duquesa Rixa de Oldenburgo (28 de marzo de 1924 - 1 de abril de 1939); murió joven, soltera y sin hijos.
 Duque Pedro de Oldenburgo (7 de agosto de 1926 - 18 de noviembre de 2016); contrajo matrimonio con la princesa Gertrudis de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, con descendencia.
 Duquesa Eilika de Oldenburgo (2 de febrero de 1928 - 26 de enero de 2016); desposó a Emico, 7º príncipe de Leiningen, con descendencia.
 Duque Egilmar de Oldenburgo (n. 14 de octubre de 1934). Soltero y sin descendencia.
 Duque Federico Augusto de Oldenburgo (11 de enero de 1936 - 9 de julio de 2017); desposó por primera vez a la princesa María Cecilia de Prusia, con descendencia; y por segunda vez a la Condesa Donata de Castell-Rüdenhausen, sin descendencia.
 Duquesa Altburg de Oldenburgo (n. 14 de octubre de 1938); desposó a Rüdiger Freiherr von Erffa, con descendencia.
 Duque Huno de Oldenburgo (n. 3 de enero de 1940); desposó a la Condesa Felicitas-Anita de Schwerin von Krosigk, con quien tuvo dos hijas, incluyendo a Beatrix von Storch.
 Duque Juan de Oldenburgo (n. 3 de enero de 1940); gemelo del anterior, desposó a la condesa Ilka de Ortenburg, con descendencia. Su hija Eilika desposó al archiduque Jorge de Austria

Murió a la edad de 48 años. Su marido volvió a contraer matrimonio de nuevo, dos años después de su muerte en 1950 con Anne-Marie von Schutzbar genannt Milchling.

Títulos y estilos 
 22 de diciembre de 1899 - 26 de octubre de 1921 : Su alteza serenísima princesa Elena de Waldeck y Pyrmont
 26 de octubre de 1921 - 18 de febrero de 1948: Su Alteza Real La gran duquesa heredera de Oldenburgo
 Título en pretensión: 24 de febrero de 1931 - 18 de febrero de 1948: Su alteza real La gran duquesa de Oldenburgo

Ancestros

Referencias 

 thePeerage.com - Helene Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont
 Genealogics - Leo van de Pas - Princess Helene zu Waldeck und Pyrmont
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 277, 349

Princesas de Waldeck-Pyrmont
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Duquesas consortes